Bruggink ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Bruggink (* 1977), niederländischer Fußballspieler
 Donald J. Bruggink (* 1929), US-amerikanischer reformierter Theologe
 Gert-Jan Bruggink (* 1981), niederländischer Springreiter
 Pia-Luise Aufrecht-Bruggink (* 1977), deutsche Springreiterin